

Cinéma et télévision 

 La Belle Vie, un court métrage réalisé par Robert Bibal en 1943.
 La Belle Vie, un film français réalisé par Robert Enrico en 1963.
 La Belle Vie, un téléfilm français réalisé par Lazare Iglesis en 1979, texte de Jean Anouilh.
 La Belle Vie (), un téléfilm américain de Tom Moore
 La Belle Vie, un feuilleton télévisé français réalisé par Gérard Marx en 1997.
 La Belle Vie, un téléfilm français réalisé par Virginie Wagon en 2008.
 La Belle Vie, un film français réalisé par Jean Denizot en 2013.

 Voir aussi
 Ricky ou la Belle Vie (), une série télévisée américaine diffusée entre 1982 et 1987.

Littérature 
 La Belle Vie, une pièce de théâtre de Jean Anouilh composée en 1964.
 La Belle Vie (), un roman américain de Danielle Steel.
 La Belle Vie, un roman de Jay McInerney.

Musique 
 La Belle Vie, une chanson composée et interprétée par Sacha Distel, et écrite par Jean Broussole.